Денис Борисович Тихонов (род. 27 августа 1968 года) — российский , заместитель директора по науке Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН, член-корреспондент РАН (2016).

Доктор биологических наук (2004), специалист в области молекулярной физиологии и фармакологии ионных каналов, автор 74 научных работ.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Основные научные результаты:
 исследованы механизмы блокады ионных каналов глутаматных рецепторов органическими катионами разной структуры, разработаны подходы, позволяющие в экспериментах in vitro получать характеристики действия блокаторов, адекватные физиологическим и патологическим условиям;
 исследованы структурные детерминанты блокады ионных каналов подтипов рецепторов глутамата и созданы модели этих каналов, при помощи которых ведётся направленный дизайн новых избирательных блокирующих соединений;
 исследованы механизмы действия и сайты связывания фармакологически значимых соединений, таких как тетродотоксин и его аналоги, мю-конотоксины, местные анестетики, батрахотоксин, вератридин и их аналоги, бензодиазипины, дигидропиридины и фенилалкиламины, в потенциал управляемых натриевых, калиевых и кальциевых каналах;
 открыто специфическое потенцирующее и ингибирующее действие гидрофобных моноаминов на протон-активируемые ионные каналы в ЦНС, показано, что гистамин является специфическим потенциатором одного из подтипов этих каналов.

Ведёт преподавательскую работу, читая лекции в Санкт-Петербургском государственном университете и в ИЭФБ им. И. М. Сеченова РАН.

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ
 
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета